LII steht für:
 Michail-Gromow-Institut für Flugforschung, russische Forschungsstätte

L II steht für:
 Arado L II, deutsches Sport- und Reiseflugzeug

LiI steht für:
 Lithiumiodid, chemische Verbindung

lii steht für:
 Saam (Sprache), eine Kiranti-Sprache in Nepal (ehemaliger ISO-639-3-Code, heute raq)

Siehe auch:
 L2
 L 2

Abkürzung